Оплакивание Христа:

 Оплакивание Христа — библейский сюжет, эпизод Страстей Христовых.

Живопись
 «Оплакивание Христа» (ок. 1475—1478; Пинакотека Брера, Милан) — итальянца Андреа Мантеньи.
 «Оплакивание Христа» (; ок. 1495; музей Польди Пеццоли, Милан) — итальянца Сандро Боттичелли.
 «Оплакивание Христа» (; 1500; Старая пинакотека, Мюнхен) — Сандро Боттичелли.
 «Оплакивание Христа» (1500) — немца Альбрехта Дюрера
 «Оплакивание Христа» (1615—1616) — француза Жака Шарля де Белланжа

Скульптура
 «Оплакивание Христа» — скульптурная группа, находится в церкви Санта Мария делла Вита в Болонье.

См. также 
 Пьета | Погребение Христа
 Семь скорбей (Дюрер)